Șipote se poate referi la:

 Șipote, Galați
 Șipote, Iași

 Cascada Șipote
 Parcul Șipote-Cetate din Suceava

Șipotele 
 Șipotele, Constanța, sat în partea de sud a județului Constanța
 Șipotele Sucevei, Putila
 Șipotele pe Siret, Vijnița
 Râul Șipotele (dezambiguizare)

Vezi și 
 Șipot (dezambiguizare)

Toponime românești